Morgarten steht für:
 Morgarten ZG, eine Schweizer Ortschaft im Kanton Zug, die zur Gemeinde Oberägeri gehört
 den Ort der Schlacht am Morgarten im Jahr 1315
 Morgarten (Verlag), ein Verlag mit Domizil in Zürich

Siehe auch:
 Moorgarten